Vredeborch bezeichnet:
 Vredeborch, eine ehemalige Bremer Befestigung im Stadland, siehe Friedeburg (Nordenham)
 Vredeborch, eine ehemalige Deutschordensburg in Estland, siehe Toolse#Tolsburg
 Vredeborch GmbH, ein Kamerahersteller von 1948 bis 1986 in Nordenham

Siehe auch:
 Vredeborg